Монокіні — тип жіночого купальника, що складається з одного елемента.
 Монокини (Monokini) — псевдонім російської співачки Тетяни Заїкіної (з 2012 року виступає як «MONA»).
 Monokini — альбом франко-німецького дуету Stereo Total (1997).

Див. також 
 Монокіни — органічні речовини, різновид цитокінів.